Александр Бурак:
 Бурак, Александр Кондратьевич (1918—1993) — Герой Советского Союза.
 Бурак, Александр Филиппович (1921—1997) — уральский живописец, профессор Свердловского архитектурного института.